Метро Порту () — легкорельсовая электрифицированная система городского пассажирского транспорта в Порту, Португалия.  Метрополитеном эта транспортная система не является. Фактически данная система является скоростным трамваем - метротрамом. Метро Порту – является очень популярным, самым быстрым и удобным видом общественного транспорта, услугами которого ежедневно пользуется более ста тысяч пассажиров. Линии метрополитена Порту связывают центр города с отдаленными районами и пригородами Большого Порту.

В составе трамвайной сети 6 маршрутов и 81 станция из которых 15 подземных. Сеть соединяет шесть городов агломерации Большой Порту, а именно: сам Порту, Вила-ду-Конде, Вила-Нова-де-Гайя, Майа, Матозиньюш и Повуа-де-Варзин. Оператором является компания Transdev.

Описание 

Первая очередь системы (Линия A ,синяя линяя), соединяющая Матозиньюш и станцию «Триндади» в центре Порту, была открыта в 2002 году. Через два года она была продлена до стадиона «Драган» в рамках подготовки к Евро-2004.

14 апреля 2005 года было построено первое ответвление от станции "Senhora da Hora" до станции "Povoa de Varzim" и был открыт маршрут B (красная линия),  30 июля 2005 года было построено ответвление от станции "Fonte do cuco" до станции "ISMAI" и был открыт маршрут C (зелёная линия), линия  D (жёлтая линия) была построена в 2005—2006 годы, 27 мая 2006 года было построено ответвление от станции "Verdes" до станции "Aeroporto" и был открыт маршрут  E (фиолетовая линия) . 2 января 2011 года был построен участок от станции "Estadio do Dragao" до станции "Fanzeres" и был открыт маршрут F.

В метро Порту существуют одна самостоятельная линия D, которая   пересекается с основным участком  на станции «Триндади» — единственной пересадочной станцией в метрополитене Порту.  На основном участке линия имеет четыре  разветвления  и на ней функционируют  5 маршрутов. От конечной станции «Fanzeres» начинается маршрут F, который продолжается до станции «Senhora da Hora». Маршруты А, В, Е начинаются от станции «Estadio do Dragao». Маршрут С начинается от станции «Campanha». Таким образом от станции «Campanha» до станции «Senhora da Hora» все 5 маршрутов следуют вместе. После станции «Senhora da Hora» от основной линии отсоединяется маршрут А, который следует до конечной станции «Senhor de Matosinhos». После станции «Fonte do Cuco» от основной линии отсоединяется маршрут С, который следует до конечной станции «ISMAI». После станции «Verdes» разъединяются маршруты В и Е. Маршрут В следует до конечной станции «Ponta de Varzim», а маршрут Е до конечной станции «Aeroporto».

Станции метрополитена Порту обозначаются стилизованной буквой М в круге. Большинство из них расположены на поверхности и выглядят как обычные трамвайные остановки. Подземные станции метро Порту оформлены очень просто и лаконично – минимум деталей и рекламы, максимум удобства и чистоты, понятная система навигации. Несмотря на то, что станции залегают неглубоко, все они оборудованы эскалаторами. Часть станций украшены останками древних строений и предметов быта, найденных во время их строительства.

Административно Метро Порту подчинен городской фуникулер.

В Метро Порту существует зонная система оплаты проезда.

По состоянию на 2007 год, общая стоимость сети составила € 3,5 миллиарда, или более 1 % от ВВП страны. Затраты по проекту оказались выше ожиданий, только в 2006 году убытки городского правительства достигли € 122 миллионов.

В сети используется два вида трамваев. На линиях A, D, E и F используется Bombardier Flexity Outlook (Eurotram). На линиях B и C используется Bombardier Flexity Swift.

Линии

Будущие проекты 
Несмотря на большие затраты в Метро Порту планируется введение в строй линии G, а также продление линий A, B, C, D.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Сайт реализатора билетов
 Oporto Photo Gallery
 Фотографии на Flickr
 Фоторепортаж И.Варламова
 Интерактивная карта метро Порту

Порту
Метрополитен Порту